Анібаль Тарабіні (1941—1997) — аргентинський футболіст, що грав на позиції нападника. Виступав, зокрема, за клуб «Індепендьєнте» (Авельянеда), з яким став дворазовим чемпіоном Аргентини.
 Еудженіо Тарабіні (1930—2008) — італійський політик; член Сенату Республікм.
 Патрісія Тарабіні (* 1968) — аргентинська тенісистка, олімпійська медалістка, чемпіонка Ролан-Гарросу в міксті.
італійські прізвища